

Codici 
 WIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wittenoom Gorge (Australia)

Altro 
 Wit – termine di origine inglese, traducibile come "arguzia", "umorismo pungente", specialmente nel linguaggio della critica letteraria e con riferimento agli scrittori d'età barocca.
 Wit – opera teatrale di Margaret Edson
 La forza della mente (Wit) – film statunitense del 2001 diretto da Mike Nichols